Adlersäule steht für
 Adlersäule (Berlin)
 Adlersäule (Sewastopol), Sewastopol